Označení USS Cabot nesla v historii amerického námořnictva tři plavidla:
 USS Cabot (1775), briga sloužící v letech 1775–1777
 USS Lexington (CV-16), letadlová loď třídy Essex sloužící v letech 1943–1991, do roku 1942 stavěná jako USS Cabot
 USS Cabot (CVL-28), lehká letadlová loď třídy Independence sloužící v letech 1943–1955 a posléze jako v letech 1967–1989 jako Dédalo u španělského námořnictva